Azurara steht für

 Azurara (Vila do Conde), eine Gemeinde im Nordwesten Portugals

Azurara ist der Familienname folgender Personen:

 Gomes Eanes de Azurara (~1410–1474), portugiesischer Historiker